Fowler se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Henry Weed Fowler
 Danny C. Fowler
 G. Herbert Fowler
 Harold G. Fowler
 James A. Fowler
 William Weekes Fowler